Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2010 war die 19. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 27. Mai bis 5. Juni 2010 im Rin Hotel in der rumänischen Hauptstadt Bukarest statt.
Der Belgier Luca Brecel wurde durch einen 7:4-Sieg im Finale gegen den Niederländer Roy Stolk Europameister. Mit 15 Jahren und drei Monaten gewann Brecel als bislang jüngster Spieler die EM.

Modus 
Die 64 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils acht Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Einzelnachweise 

2010
Europameisterschaft
Billardturnier in Bukarest